Tatarka kan syfta på:

Geografi

Belarus 

 Tatarka (ort i Vitryssland, Mahiljoŭs voblast), 
 Tatarka (vattendrag i Vitryssland, Hrodnas voblast), 

Robotskapade Belarusförgreningar